La voix humaine, ou l'une de ses graphies, peut désigner :
 La Voix humaine, une pièce de théâtre de Jean Cocteau, créée en 1930 et dont il existe de nombreuses versions et adaptations. Notamment :
 La Voix humaine, une tragédie lyrique de Francis Poulenc créée en 1959 ;
 La Voix humaine, un moyen-métrage télévisé de Dominique Delouche réalisé en 1970 ;
 La Voix humaine, un film de Michael Lonsdale sorti en 1983 ;
 La Voix humaine, un film de Pedro Almodóvar sorti en 2020.

Voir aussi 
 Voix humaine

Notes et références